Søby ist der Name folgender dänischer Ortschaften:

 Søby (Ærø Kommune) in der Ærø Kommune
 Søby (Syddjurs Kommune) in der Syddjurs Kommune
 Søby (Odder)
 Søby (Herning)
 Søby (Højslev), ein Ortsteil von Højslev

Søby ist der Familienname folgender Person:

 Egil Søby (* 1945), norwegischer Kanute
 Søs Søby (* 1991), dänische Handballspielerin
 Tove Søby (* 1933), dänische Kanutin

Siehe auch:
 Søbye